Херли има више значења:
 Херли (Њујорк)
 Херли (Мисисипи)
 Херли (Јужна Дакота)
 Херли (Висконсин)
 Херли (Мисури)
 Херли (Нови Мексико)